Cenotaph — второй мини-альбом (EP) английской дэт-метал группы Bolt Thrower.

Первые две композиции были записаны в сентябре 1990 года в Slaughterhouse studios, третья — в июле 1989 года в той же студии. Четвёртая песня, «Realm of Chaos», была записана в ходе концертного выступления; ранее она выпускалась на втором студийном альбоме Realm of Chaos – Slaves to Darkness.

Список композиций 
Все песни написаны группой Bolt Thrower.

Участники 
 Карл Уиллетс — вокал
 Гэвин Уорден — гитара
 Барри Томпсон — гитара
 Эндри Уэйл — барабаны
 Джо Бенч — бас-гитара

Примечания 

Мини-альбомы 1990 года
Мини-альбомы Earache Records
Альбомы Bolt Thrower